Звартноц може да се отнася за:

 Звартноц - град в Армения;
 Звартноц (летище) – летището на едноименния град;
 Звартноц (катедрала) - катедрала близо до Вагаршапат, Армения.